Zag peut désigner :

Patronyme 

 Jeremy Zag, entrepreneur.

Toponyme 

 La province d'Assa-Zag est une subdivision à dominante rurale de la région marocaine de Guelmim-Oued Noun.
 Zag est une ville du sud du Maroc.
 Zag est un sum de la l'aïmag (ligue, également traduit en province)) de Bayankhongor, en Mongolie.

Titres 

 Zine Zag est un magazine de bande dessinée québécoise publié trimestriellement.

Divers 
 Zagtoon, une société de production française du groupe ZAG, spécialisée dans les séries d’animation jeunesse.
 ZAG, le code AITA de l'Aéroport Franjo-Tuđman de Zagreb en Croatie.

Voir aussi